Campbellton, ville canadienne de la province du Nouveau-Brunswick ;
Campbellton, ville canadienne de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ;
Campbellton, ville américaine de l'État de Floride.
Campbellton  est une communauté de la province de l'Île-du-Prince-Édouard du Canada.

Voir aussi 
page d'homonymie 
page d'homonymie